Bloedzuigers
bloedzuiger (hagedis)